Almuevennen er navnet på flere forskellige ugeblade:

Almuevennen (København) – blev udgivet i København 1842-1853 (derefter udgivet som Folkebladet frem til 1856) og igen 1873-1877
Almuevennen (Århus) – blev udgivet i Århus 1839-1850
Almuevennen (Norge) – blev udgivet i Norge 1848-1893